Johann Gottlob Leidenfrost, medico, fisico e chimico tedesco;
Effetto Leidenfrost.